Бонілья () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Ектор Бонілья (1939—2022) — мексиканський актор, режисер та політик.
 Полікарпо Бонілья (1858—1926) — 14-й Президент Гондурасу
 Франсіско Марія Ореамуно Бонілья (1801—1856) — 8-й голова держави Коста-Рики